D88 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hiratsuka
 D88 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Spassky della difesa Grünfeld